Ду́сетос (; до 1917 года рус. Дусяты) — город в Зарасайском районе Утенского уезда Литвы, является административным центром Дусетского староства. Один из самых маленьких городов Литвы. Население 794 человека (2010 год).

География 
Расположен в 30 км от города Зарасай и в 134 км от Вильнюса на берегу озера Сартай.

История 
Впервые упоминается в 1520 году. При разделе Речи Посполитой в XVIII веке отошёл к Российской Империи.

Во время польского восстания 1830—1831 гг., в Дусятах был создан повстанческий отряд Эмилии Плятер.

В 1897 году численность еврейского населения составляла 90 %.

В годы Первой мировой войны был оккупирован немецкой армией. До 1917 года носил название Дусяты.

С 1918 года по 1940 год входил в состав Литвы.

С 1940 года по 1991 года в составе Литовской ССР, СССР. Права города получил в 1950 году. С 1950 по 1959 год был центром Дусетского района.

С 1991 года в составе Литвы. С 1995 года является центром одноимённого староства. В 1999 году получил герб.

Население

Экономика 
В городе находится конный завод.

Достопримечательности 
 Костёл Пресвятой Троицы (; 1888)
 Парк скульптур, открытый в 2008 году

Галерея

Примечания

Ссылки 
  Виртуальный тур по Дусетосу

 

Зарасайский район
Города Литвы